® peut faire référence :
 au symbole de marque déposée lui-même ;
 plus largement à une marque déposée ( en anglais) en droit des marques.